Биржи — топоним:

Латвия 
 Биржи — посёлок в Салской волости Салского края.
 Биржи — деревня в Рудбаржской волости Скрундского края.
 Биржи — старое название посёлка Берзпилс, расположенного Берзпилсской волости Балвского края.
 Биржи (Мадонъ) — старое название (до 1920 года) города Мадона.

Литва 
 Биржи — старое название города Биржай, расположенного в Паневежском уезде.